Городско́е поселе́ние Сту́пино — упразднённое муниципальное образование (городское поселение) в Ступинском районе Московской области, включающее в себя город Ступино, который является его центром, и рядом располагающиеся сельские населённые пункты. Площадь — 457,83 км².

Население

Состав городского поселения 

 Упразднённые населённые пункты
Согласно Постановлению Губернатора МО от 10 января 2002 года № 5-ПГ в состав города Ступино был включён посёлок отделения совхоза «Образцово», деревни Большое Образцово и Малое Образцово; а согласно Постановлению Губернатора МО от 15 марта 2004 года № 33-ПГ — посёлок городского типа Приокск.

Примечания 

Упразднённые городские поселения Московской области
Упразднённые муниципальные образования Ступинского района
Городские поселения, упразднённые в 2017 году